Janikowo (plaats), plaats in Polen
 Janikowo (gemeente), gemeente in Polen